Aurelia Josz – educatrice e scrittrice italiana, fondatrice della prima scuola agraria femminile in Italia
 Geo Josz – personaggio descritto da Giorgio Bassani in Cinque storie ferraresi
 Italo Josz – pittore e violinista italiano, che aderì al Futurismo
 Marcel Josz – attore francese